Italia
 Rio Torto – fiume dell'Abruzzo
 Rio Torto – fiume dell'Emilia-Romagna
 Rio Torto – fiume della Lombardia
 Rio Torto di Roletto – fiume del Piemonte

 Portogallo
 Rio Torto – freguesia di Gouveia
 Rio Torto – freguesia di Valpaços